gaga est le diminutif de « gâteux », qui désigne la démence sénile. Il est utilisé également pour marquer une attitude infantile : « Il est complètement gaga devant son bébé ».
 Lady Gaga, une chanteuse américaine.
 Apo Gaga, signifiant « frère qui apporte le bonheur », est le nom de naissance d'Orgyen Trinley Dorje, chef religieux tibétain,  karmapa.
 Gaga est une divinité babylonienne mineure.
 Gaga est un genre de fougères de la famille des Pteridaceae.
 Gaga désigne des instruments et rythmes traditionnels de Saint-Domingue, ainsi que les cérémonies au cours desquelles ils sont utilisés.
 Gaga désigne le parler stéphanois ainsi que les Stéphanois eux-mêmes (habitants de Saint-Étienne).